

Шишкарі — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Шишкарі — присілок, Орловський район, Кіровська область

Див. також 
 Чудіновські Шишкарі